Джеймс Фирон (James D. Fearon) — американский политолог, специалист по политическому насилию, в частности межгосударственным, гражданским и этническим конфликтам.
Член Национальной АН США (2012) и Американской академии искусств и наук (2002).
Доктор философии, именной профессор (Theodore and Frances Geballe Professor)  (с 2004), старший фелло FSI Стэнфорда (2012), в 2008—2010 гг. заведовал кафедрой политологии университета. Также с 2004 года фелло .
Отмечен  (1999).

Окончил Гарвард (бакалавр magna cum laude, 1985).
В Калифорнийском университете в Беркли получил две степени магистра — по политологии и экономике (соотв. 1987 и 1991), а также степень доктора философии по политологии (1992). В 1991—1996 гг. ассистент-профессор, в 1997—1998 гг. ассоциированный профессор кафедры политологии Чикагского университета. С 1998 года ассоциированный, с 2001 года профессор кафедры политологии Стэнфордского университета, в 2007—2010 годах заведовал ею.

Примечания

Ссылки 
 https://politicalscience.stanford.edu/people/james-d-fearon
 https://publicpolicy.stanford.edu/people/james-d-fearon
 James Fearon on the Future of Syria (February 22, 2016)
 Devon Ryan. Stanford-led study investigates how much climate change affects the risk of armed conflict (June 12, 2019)

Политологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Стэнфордского университета
Доктора философии по политологии
Персоналии:FSI
Исследователи национализма
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли